2 miejscowości w Polsce:
 Równa – osada wsi Luboszyce, w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Jemielno
 Równa – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Równa – szczyt w paśmie Połoniny Równej, na Ukrainie

Zobacz też 
 Równa Góra, Równy